Sprint kobiet na Mistrzostwach Świata w Biathlonie 2021 odbył się 13 lutego w Pokljuce. Była to trzecia konkurencja podczas tych mistrzostw. Wystartowało w niej 99 zawodniczek, wszystkie ukończyły zawody. Mistrzynią świata została Norweżka Tiril Eckhoff, srebro zdobyła Francuzka Anaïs Chevalier-Bouchet, a trzecie miejsce zajęła Hanna Soła z Białorusi.

Najwyżej sklasyfikowaną z Polek była Kamila Żuk, która zajęła 29. miejsce.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2021